Hoven kan henvise til flere stednavne:
 Hoven (Mygdal Sogn) – en bebyggelse i Mygdal Sogn, Hjørring Kommune
 Hoven (Ringkøbing-Skjern Kommune) – en bebyggelse i Hoven Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Hoven (Aaby Sogn) – en bebyggelse i Aaby Sogn, Jammerbugt Kommune

USA:
 Hoven (South Dakota) – by i South Dakota, USA